Moroso ist der Nachname folgender Personen:

 John A. Moroso (1874–1954), US-amerikanischer Schriftsteller und  Drehbuchautor.
 Rob Moroso (1968–1990), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer.